

Matematica 
 Condizione di Hölder – una generalizzazione della condizione di Lipschitz 
 Disuguaglianza di Hölder – risultato basilare di analisi funzionale che si riferisce agli spazi di funzioni noti come spazi Lp
 Somma di Hölder – una definizione di somma di serie più generale rispetto alla somma usuale o alla somma di Cesaro
 Teorema di Hölder – afferma che la funzione Gamma non soddisfa nessuna equazione differenziale algebrica i cui coefficienti sono funzioni razionali

Persone
 Ernst Hölder (1901-1990) – matematico tedesco
 Otto Hölder (1859-1937) – matematico tedesco

Pagine correlate
Holder